Sinister kan avse:

 Sinister – riktningar till respektive från djurets symmetriaxel, se Anatomiska termer för läge
 Sinister – där vänstra sidan av en vapensköld är till höger för betraktaren, se Heraldisk vänster
 Sinister (film) – en amerikansk skräckfilm från 2012